Висе́нте Арра́йя Ка́стро (, 25 января 1922, Оруро — 21 ноября 1992, Ла-Пас, Боливия) — боливийский футболист, вратарь. Провёл 26 матчей за сборную Боливии, участник Боливарианских игр 1938 года, ЧЮА 1945, ЧЮА 1946, ЧЮА 1947, ЧЮА 1949 и чемпионата мира 1950 года. Был тренером сборной Боливии во время ЧЮА 1959, а также во время розыгрыша Copa Paz del Chaco 1962 года. Стал первым боливийским игроком в чемпионате Аргентины. Был капитаном сборной с 1941 по 1947 год. Считается лучшим голкипером в истории Боливии.

Карьера

Клубная 
В ходе своей футбольной карьеры Висенте Аррайя поиграл за боливийский клуб «Ферровьярио», а также за аргентинскую «Атланту».

В сборной 
В составе сборной Висенте Аррайя принимал участие в ряде крупных международных соревнований. Его дебют состоялся в 1938 году на Боливарианских играх, где сборная провела 5 игр (3 победы, 1 ничья, 1 поражение). В период с 1945 по 1949 годы Висенте четырежды участвовал в розыгрыше Кубка Америки, а в 1950 году выехал в составе национальной команды на чемпионат мира в Бразилию, однако на поле не вышел. Вместо него место в воротах занял Эдуардо Гутьеррес. За 12 лет выступлений за сборную Боливии Аррайя провёл в общей сложности 26 матчей.

Итого: 26 матчей / ? пропущенных голов; 5 побед, 5 ничьих, 16 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero
 Профиль на сайте 11v11
 Southamerican Championship 1945
 Southamerican Championship 1946
 Southamerican Championship 1947
 Southamerican Championship 1949
 Bolivia – International Results

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Ферровиарио» Ла-Пас
Игроки ФК «Атланта» Буэнос-Айрес
Тренеры сборной Боливии по футболу
Тренеры ФК «Стронгест»